Эрик Клоуз (, род. 24 мая 1967, Статен-Айленд, Нью-Йорк, США) — американский актёр.

Жизнь и карьера 
Эрик Клоуз родился на Статен-Айленде, Нью-Йорк в семье хирурга-ортопеда. В 1989 году он окончил Университет Южной Калифорнии со степенью бакалавра искусств и вскоре дебютировал на телевидении. В 1992 году он получил первую заметную роль на телевидении — в дневной мыльной опере «Санта-Барбара». После он достиг известности благодаря ролям в прайм-тайм, в таких сериалах как «Маккенна» (1994—1995), «Тёмные небеса» (1996—1997), «Великолепная семерка» (1998—1999) и «Сейчас или никогда» (1999—2000). В 2002 году он снялся в мини-сериале Стивена Спилберга «Похищенные». Он дважды был номинирован на премию «Сатурн», за роли в сериалах «Тёмные небеса» и «Сейчас или никогда».

Клоуз добился наибольшей известности по роли агента ФБР Мартина Фицджеральда в телесериале «Без следа», где он снимался с 2002 по 2009 год. В 2011 году он сыграл главную роль в сериале «Хаос», который был закрыт после одного сезона, а после появлялся в таких сериалах как «Форс-мажоры», «Американская история ужасов» и «Закон и порядок: Специальный корпус». В 2012 году он получил постоянную роль в телесериале «Нэшвилл» с Конни Бриттон и Хайден Панеттьер в главных ролях, где играет Тедди Конрада.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры мыльных опер США
Выпускники Университета Южной Калифорнии
Выпускники Школы коммуникаций и журналистики Университета Южной Калифорнии